Нижче наведено список 305 муніципалітетів департаменту Савоя.

Савоя

Савоя (департамент)